Niemcy:
 Huckarde – okręg administracyjny Dortmundu
 Huckarde – dzielnica Dortmundu